Αlpha Ethniki – denominazione, fino al campionato 2005-2006, del primo livello del campionato greco di calcio, in seguito ridenominato Souper Ligka Ellada.
 Αlpha Ethniki – primo livello del campionato greco di calcio femminile